Il torneo di singolare maschile ai Giochi olimpici di Tokyo del 2020 si è svolto dal 24 luglio al 1º agosto 2021 al Ariake Coliseum su campi di cemento outdoor.

Alexander Zverev ha vinto la medaglia d'oro battendo in finale Karen Chačanov.

Pablo Carreño Busta ha vinto la medaglia di bronzo battendo Novak Đoković.

Calendario

Teste di serie 

  Novak Đoković (semifinale, quarto posto)
  Daniil Medvedev (quarti di finale)
  Stefanos Tsitsipas (terzo turno)
  Alexander Zverev (campione, oro)
  Andrej Rublëv (primo turno)
  Pablo Carreño Busta (semifinale,bronzo)
  Hubert Hurkacz (secondo turno)
  Diego Schwartzman (terzo turno)

<li>  Félix Auger-Aliassime (primo turno)
<li>  Gaël Monfils (primo turno)
<li>  Aslan Karacev (secondo turno)
<li>  Karen Chačanov (finale, argento)
<li>  Lorenzo Sonego (secondo turno)
<li>  Ugo Humbert (quarti di finale)
<li>  Fabio Fognini (terzo turno)
<li>  Alejandro Davidovich Fokina (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
Tabellone 

Tennis ai Giochi della XXXII Olimpiade